Passage Island kan syfta på:

Geografi

Australien 

 Passage Island (ö i Australien, Tasmanien),

Falklandsöarna 

 Passage Island (ö i Falklandsöarna),

Kanada 

 Passage Island, British Columbia, ö, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Falklandsöarnaförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar